Three Little Pigs steht für:
 Originaltitel des Films Die drei kleinen Schweinchen (1933)
 Three Little Pigs (Antarktika), Inselgruppe im Wilhelm-Archipel